Alviken kan syfta på:
 Alviken, Västervik – före detta herrgård i utkanten av Västervik
 Alviken, Dalarna – avsnörd vik av Siljan söder om Siljansnäs